In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Neustadt an der Weinstraße aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1999 angegeben und im zweiten die Ergebnisse der Ortsteilräte. 

Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: B’90/Grüne
 Linke: Die Linke
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 FWG: Freie Wählergemeinschaft

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ortsbeiratswahlen ab 2004

Diedesfeld 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Duttweiler 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Geinsheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Gimmeldingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Haardt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Hambach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Königsbach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Lachen-Speyerdorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Mußbach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Weblinks 

 Wahlergebnis 1999
 Wahlergebnis 2004
 Wahlergebnis 2009
 Wahlergebnis 2014
 Wahlergebnis 2019

 Wahlergebnis Ortsbeiräte 2004
 Wahlergebnis Ortsbeiräte 2009
 Wahlergebnis Ortsbeiräte 2014
 Wahlergebnis Ortsbeiräte 2019

Neustadt an der Weinstraße
Kommunalwahlen
Politik (Neustadt an der Weinstraße)